«Катера и Яхты» — советский, российский журнал, основанный в 1963 году по инициативе НТО имени академика Крылова как альманах для судостроителей-любителей, переросший затем в массовый научно-популярный и спортивный сборник для любителей и профессионалов малого судостроения а также водных туристов и спортсменов. В настоящее время издателем журнала является ООО «Катер и Яхты».

История 
История сборника началась в 1958 году, когда в отраслевом журнале «Судостроение» возник раздел «Мелкое судостроение», в котором начали печататься будущие авторы и редакторы «Катеров и Яхт». Вскоре стало ясно, что тематика раздела значительно шире и требует отдельного издания, первый номер которого был издан по инициативе НТО судостроительной промышленности имени академика Крылова и издательства «Судостроение» в 1963 году. Первоначальные цели издания были сформулированы в редакционном предисловии к первому номеру: Дать в общедоступной форме материалы по проектированию, постройке и эксплуатации малых туристских и спортивных судов, необходимые всем занимающимся водным туризмом, водно-моторным и парусным спортом.

С 1963 года - сборник для любителей водного туризма и спорта (вышел один номер). 1964 - 1965 годы выходило по 2 выпуска в год. С 1966 года преобразован в ежеквартальный научно-популярный сборник. С 1969 года научно-популярный сборник, выходящий с периодичностью 2 месяца. Издавался в Ленинграде издательством «Судостроение». С 1982 года позиционировался как научно-популярный и спортивно-методический журнал Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР и Научно-технического общества имени академика А.Н. Крылова. Тираж достигал 250000 экземпляров. С 1991 года массовый научно-популярный и информационно-рекламный иллюстрированный журнал. 

Учредители: Издательство «Судостроение», Трудовой коллектив редакции журнала «Катера и яхты», ВНТО судостроительной промышленности им. акад. А.Н. Крылова.

Членом редколлегии журнала, который оказал большую помощь в его развитии, долгое время был энтузиаст водных лыж, первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин.

Всесоюзные соревнования на приз «Катеров и Яхт» 

16 - 18 июня 1967 года были организованы и прошли первые соревнования на приз журнала «Катера и Яхты». Организаторами соревнований стала редакция журнала, Федерация водно-моторного спорта Литовской ССР и Каунасский совет союза спортивных обществ и организаций. Гонки прошли в районе курортного городка Бирштонас, вблизи Каунаса. С 1968 года Федерацией водно-моторного спорта СССР гонки на приз журнала были включены в календарь всесоюзных соревнований и проводились ежегодно в различных городах СССР .

Гонки проводились среди мотолодок классов МС и МА и скутеров СИ и СА. В первых гонках приняло участие 49 спортсменов.Девиз соревнований: «Самые массовые гонки на самых популярных моторах».

Примечания

Ссылки 

Научно-популярные журналы
Спортивные журналы
Журналы для путешественников